

Musica 
Sogno d'amore è una composizione per pianoforte di Franz Liszt
Sogno d'amore è un album di Mino Reitano

Cinema 
Sogno d'amore, film diretto da Gennaro Righelli (1922)
Sogno d'amore, film diretto da Ferdinando Maria Poggioli (1943)
Sogno d'amore, film diretto da Gordon Douglas (1955)
Suonno d'ammore, film diretto da Sergio Corbucci (1955), conosciuto anche col titolo di Sogno d'amore
Sogno d'amore (C'era una volta...), film diretto da Fabrizio De Angelis (1995)

Teatro 
Sogno d'amore, regia di A. I. Kosorotov

Televisione 
Sogni d'amore – telenovela trasmessa nei primi anni Novanta su emittenti locali piemontesi (Rete3 Manila e TF9) e ripresa nella trasmissione della Gialappa's Band Mai dire TV universalmente conosciuta come la "Telenovela piemontese".